Rachmetow  (, wiss. Transliteration ) steht für:

 Oscar Blum
 Salawat Kipajewitsch Rachmetow
 eine der Figuren in dem Roman Was tun? von Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski (1863)